Naselja u Srbiji:
 Nesvrta (Leskovac, Srbija), naselje u sastavu općine Leskovac
 Nesvrta (Vranje, Srbija), naselje u sastavu općine Vranje